La Lega Pro Seconda Divisione 2012-2013 è stata la 35ª edizione del campionato italiano di calcio della ex Serie C2.

La manifestazione è stata presentata a Roma dal Consiglio Direttivo della LegaPro il 7 agosto 2012.
I gironi sono stati compilati lo stesso giorno. Il Consiglio federale ha stabilito che in totale partecipano 36 squadre, divise in due gironi. Entrambi i gironi sono composti da 18 squadre.

I calendari della nuova stagione sono stati stilati insieme a quelli della Prima Divisione in una cerimonia ufficiale presso Palazzo Vecchio, a Firenze, giovedì 9 agosto 2012 con diretta televisiva su Sportitalia 1.

Stagione

Aggiornamenti
Anche in questa stagione il campionato si è ridotto a causa delle carenze d'organico da 41 a 36 squadre, che vengono pertanto divise in due gironi da 18. Solo tre sono le retrocesse dalla Lega Pro Prima Divisione (,  e ) a causa dei fallimenti delle altre tre ( (che riparte dell'Eccellenza Emiliana),  (che riparte dell'Eccellenza Friulana) e  (che riparte dalla Serie D)).

Il  non si è iscritto al campionato.

La  è stata ripescata in Lega Pro Prima Divisione.

Sono nove invece le promosse dalla Serie D (, , , , , , ,  e ). Non ci sono stati ripescaggi dalla Serie D.

La suddivisione dei gironi è avvenuta tenendo conto del bacino dell'Italia settentrionale con l'eccezione della Sicilia per il girone A, del Centro-Sud per il girone B.

Formula 
I meccanismi per promozioni e retrocessioni sono gli stessi introdotti nella precedente stagione e vengono applicati per l'ultima volta, in vista della riforma del 2014.

Promozioni
Sono promosse in Prima Divisione tre squadre per ciascun girone: la prima e la seconda classificata, che sono promosse direttamente, e la vincitrice dei play-off, che riguardano le squadre classificate dal terzo al sesto posto. La 3ª classificata affronta la 6ª e la 4ª gioca contro la 5ª: gara di andata giocata in casa della peggio classificata, in caso di parità di punteggio dopo 180 minuti passa la squadra che ha il miglior piazzamento in classifica. Le vincenti si giocano la promozione, con gara di andata sul campo della peggio piazzata in campionato: con risultato di parità si giocano i tempi supplementari, e nel caso in cui il pareggio persista anche al termine di questi, viene promossa la meglio classificata.

Retrocessioni
Retrocedono in Serie D nove formazioni: le ultime tre di ciascun girone retrocedono direttamente, la quartultima e la quintultima giocano un play-out in cui la perdente retrocede. Successivamente, le vincitrici dei play-out disputano un ulteriore spareggio finale per decidere l'ultima retrocessione. Per le situazioni di pareggio si seguono gli stessi criteri dei play-off.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

 Per approfondire sui ripescaggi che hanno modificato i verdetti, vedi la sezione "Aggiornamenti" nelle voci Lega Pro Prima Divisione 2013-2014 e Lega Pro Seconda Divisione 2013-2014.
Legenda:
      Promossa in Lega Pro Prima Divisione 2013-2014.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2013-2014.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Monza ha scontato 6 punti di penalizzazione.
Il Casale ha scontato 5 punti di penalizzazione.
Il Milazzo ha scontato 2 punti di penalizzazione.
La Vallée d'Aoste, il Fano e il Forlì hanno scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Savona , Pro Patria e Renate (18)
 Minor numero di sconfitte: Monza (5)
 Miglior serie positiva: Monza (14 risultati utili consecutivi)
 Migliore attacco: Pro Patria (64 gol fatti)
 Miglior difesa: Castiglione (29 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Pro Patria (+27)
 Maggior numero di pareggi: Santarcangelo e Rimini (13)
 Minor numero di pareggi: Renate (3)
 Minor numero di vittorie: Milazzo (0)
 Maggior numero di sconfitte: Milazzo (23)
 Peggiore attacco: Milazzo (18 gol fatti)
 Peggior difesa: Milazzo (77 reti subite)
 Peggior differenza reti: Milazzo (-59)
 Partita con più reti: Monza - Fano 7-3 (10)
 Partita con maggiore scarto di gol: Renate - Giacomense 7-0 (7)

Individuali

Classifica marcatori

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

 Per approfondire sui ripescaggi che hanno modificato i verdetti, vedi la sezione "Aggiornamenti" nelle voci Lega Pro Prima Divisione 2013-2014 e Lega Pro Seconda Divisione 2013-2014.
Legenda:
      Promossa in Lega Pro Prima Divisione 2013-2014.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2013-2014.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Campobasso ha scontato 2 punti di penalizzazione.

Il Gavorrano e l'Aversa Normanna sono state poi ripescate in Lega Pro Seconda Divisione 2013-2014.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadra

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Salernitana (20)
 Minor numero di sconfitte: Salernitana (4)
 Miglior serie positiva: Salernitana (23 risultati utili consecutivi)
 Migliore attacco: Salernitana (59 gol fatti)
 Miglior difesa: Vigor Lamezia (24 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Salernitana (+26)
 Maggior numero di pareggi: Borgo a Buggiano (17)
 Minor numero di pareggi: Aversa Normanna e Fondi (6)
 Minor numero di vittorie: Aversa Normanna e Fondi (3)
 Maggior numero di sconfitte: Aversa Normanna e Fondi (25)
 Peggiore attacco: Vigor Lamezia e Aversa Normanna e (26 gol fatti)
 Peggior difesa: Fondi (70 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Aversa Normanna e Fondi (-43)
 Partita con più reti: Borgo a Buggiano - Aversa Normanna 4-4, Borgo a Buggiano - L'Aquila 3-5 (8)
 Partita con maggiore scarto di gol: Arzanese - Fondi 5-0 (5)

Individuali

Classifica marcatori

Play-out intergirone

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2013
Calcio nel 2012
2012